Оромия:
 Оро́мия (регион) — один из девяти регионов Эфиопии.
 Оромия — одна из зон региона Амхара в Эфиопии.
  — название одного из частных банков Эфиопии.
  — кооперативное объединение фермеров Эфиопии, занимающихся производством кофейных зёрен.

См. также 
 Оромо (значения)